;
  ;
 Dieudonné Mandelkern.